Jorba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jorba (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Jorba (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar